

Personen
Bartolomé Bermejo, 15e-eeuws Spaans kunstschilder

Aardrijkskunde
Argentinië:
Bermejo (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Bermejo (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Bermejo (departement van Formosa), een departement van de Argentijnse provincie Formosa
Bermejo (rivier), een rivier in Argentinië en Bolivia

Bolivia:
Bermejo (gemeente in Bolivia), een gemeente in het Boliviaanse departement Tarija
Bermejo (Tarija), een plaats in de gelijknamige gemeente in departement Tarija